Сердангбедагай () — округ в провинции Северная Суматра. Административный центр — город Сей-Рампах.

История 
До европейской колонизации здесь находились султанаты Серданг и Паданг-Бедагай.

Округ был создан в 2003 году.

Население 
Согласно оценке 2010 года, на территории округа проживало 592 922 человек.

Административное деление 
Округ делится на следующие районы:
 Бандар Халипах
 Бинтанг Баю
 Долок Масихул
 Долок Мераван
 Котарих
 Пантай Чермин
 Педаджахан
 Пербаунган
 Сей Бамбан
 Сей Рампах
 Серба Джади
 Силинда
 Сиписпис
 Танджунг Берингин
 Тебинг Шахбандар
 Тебингтинги
 Телук Менгкуду

Округа провинции Северная Суматра